Arsenicum (lateinisch, von griechisch άρσενικόν; deutsch Arsenik) ist

 Bezeichnung für bestimmte Arsenoxide
 Arsen(III)-oxid
 als „weißes Arsenik“ insbesondere den Hüttenrauch
 alte Bezeichnung für bestimmte Arsensulfide
 Auripigment (Arsenicum citrinum)
 als „rotes Arsenik“ auch Realgar (Arsenicum rubrum)